Engelbert II van Brienne, graaf van Brienne (969-980)
 Engelbert van Karinthië, markgraaf van Istrië (1107-1124), hertog van Karinthië en markgraaf van Verona (1124-1135)
 Engelbert II van Gorizia, hertog van Gorizia (-1191)
 Engelbert II van Berg, aartsbisschop van Keulen (1216-1225) en graaf van Berg (1218-1225)
 Engelbert II van Valkenburg, aartsbisschop van Keulen (1261-1274)
 Engelbert II van der Mark, graaf van Mark-Altena (1306-1328)
 Engelbrecht II van Nassau, graaf van Nassau (1475-1504)